Kärrholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärrholmen, Nagu, Åboland, 
 Kärrholmen, Pargas, Åboland, 
 Kärrholmen, Sibbo, Nyland,

Sverige 
 Kärrholmen, Karlstads kommun, naturreservat i Värmlands län

Se även
Käringholmen
Kurrholmen

Robotskapade Finlandförgreningar